Stati Uniti d'America
 Boylston – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Boylston – città della contea di Oswego, New York
 West Boylston – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Boylston Street – strada di Boston, nel Massachusetts